Johannes Gezelius kan syfta på:

Johannes Gezelius d.ä. (1615–1690), biskop i Åbo stift
Johannes Gezelius d.y. (1647–1718), biskop i Åbo stift 
Johannes Gezelius den yngste (1686–1733), biskop i Borgå stift

Se även
Johan Gezelius (1721–1804) 
Lars Johan Gezelius (1799–1858)
Jan Gezelius, f. 1923